Mrákotín kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Mrákotín (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Mrákotín (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar